Остапчу́к — украинская фамилия.

Известные носители

В 
 Остапчук, Валерий Евгеньевич (род. 1962) — полярный лётчик, генеральный директор ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». 
 Остапчук, Виктор Николаевич (род. 1955) — начальник Южной железной дороги; Герой Украины.
 Остапчук, Владимир Валерьевич (род. 1984) — украинский телеведущий, радиоведущий.

Е, Н 
 Остапчук, Евгения Владимировна (род. 1947) — председатель парламента Молдавии с 2001 по 2005.
 Остапчук, Надежда Николаевна (род. 1980) — белорусская толкательница ядра.

С, Ю, Я 
 Остапчук, Сергей Игоревич (1990—2011) — российский хоккеист, левый нападающий.
 Остапчук, Юлия Анатольевна (в замужестве Ткач; род. 1989) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, чемпион мира и Европы, призёр Европейских игр.
 Остапчук, Яков Дмитриевич (1873—1959) — украинский общественно-политический деятель, сооснователь СДППР, депутат парламента Австро-Венгрии.

См. также 
 Остапченко